Реджана:

 Реджана (баскетбольный клуб).
 Реджана (футбольный клуб).